Соха́цька — жіноче прізвище.

 Сохацька Євгенія Іванівна — український літературознавець, громадський діяч.
 Сохацька Олена Миколаївна — український економіст, доктор економічних наук.

українські прізвища